flying disc est un terme anglais, signifiant littéralement disque volant, pouvant faire référence à :

 frisbee (ou disque-volant, également appelé en Belgique « discoplane »), en sport ;
 Fédération française de flying disc (FFFD) ;
 World Flying Disc Federation (WFDF), la Fédération mondiale de disque-volant ;
 un type d'Ovni (objet volant non identifié).